Ардуин Глабер (Ардуин Лысый; ; ок. 920 — после 4 апреля 976) — первый маркграф Туринской марки из рода .

Родился около 920 года. Сын графа  Роджера, которому наследовал около 937 года.

Изгнал сарацин из долины Суза и захватил Турин, сделав его своей резиденцией.

В 941 году король Италии Гуго Арльский назначил его правителем (регентом) пограничных территорий.

Ардуин завоевал Альбенгу, Альбу и Вентимилью, и в 962 году получил титул маркграфа. Возможно, в состав его владений входило и графство Асти.

Имя и происхождение жены Ардуина Глабера не установлены. Дети:
 Альсинда, муж — Джизельберто, граф Бергамо
 Рихильда, муж — Конрад Конон, маркграф Ивреи
 Манфред I (ум 1000), маркграф Турина, граф Ауриате
 Ардуин, граф
 Оттон (ум. после 998), родоначальник маркизов Романьяно.

Ссылки 
 Arduino
 Northern Italy (1)

Маркграфы Турина
Правители Европы X века